OBN Star Model es un Reality Show bosnio basado en el show creado por Tyra Banks' America's Next Top Model y es emitido por la cadena televisiva OBN. El show muestra a un grupo de participantes compitiendo a lo largo de varios desafíos, para conseguir el título Star Model así como también un contrato con una agencia de modelaje, con el objetivo de conseguir una carrera en el modelaje.

Dejana Rosuljaš es la encargada del rol de Tyra Banks en el shwo original, actuando como quien elige a los finalistas y como mentora de los mismos.. Otros jueces son Jan Štedul y Emerik Gudelj.

Famosos como Ivica Skoko o el fotógrafo Dejan Vekić han aparecido en el show.

La primera ganadora fue Jelena Jugović de 22 años, proveniente de de Pale.

En mayo de 2010 el show tuvo una segunda temporada, que incluyó la presencia de participantes hombres. El ganador en esta ocasión, fue Vedran Pajo.

Ciclos

Concursantes

Ciclo 1

En Orden de Eliminación 
(edades al momento de concursar)

Orden de llamados 

 La concursante ganó el desafío semanal
 La concursante ganó el desafío semanal y fue eliminada
 La concursante fue eliminada
 La concursante ingresa a la competencia
 La concursante ganó la competencia
 Episodio 1 fue el episodio del Casting

Ciclo 2

En orden de eliminación 
(concursaron hombres y mujeres)

Call-Out Order

Referencias

Enlaces externos 
 Official Site

Reality shows de Bosnia y Herzegovina
Concursos televisivos de Bosnia y Herzegovina
Series Top Model